Footloose est une comédie dramatique réalisée par Herbert Ross en 1984 ;
 Footloose est une chanson interprétée par Kenny Loggins en 1984, extraite de la bande originale du film d'Herbert Ross ;
 Footloose est une comédie musicale de Walter Bobbie écrite par Dean Pitchford et Walter Bobbie d'après le scénario de Dean Pitchford (1998) ;
 Footloose, la comédie musicale de 2011 de Craig Brewer, est le remake du film réalisé en 1984 par Herbert Ross.

Homonymie de titre